

Toponymes 

 Larroucau, commune française du Gers.
 Forêt de Larroucau au Gers.

Patronymes 

 Jean-François Larroquau, conseiller au Parlement de Toulouse. Il fut guillotiné à Paris parmi 25 magistrats ;
 Marie de Larroquau de Licar, épouse de Jean de Nogerolles de la Mothe, parents de Hélène de Nogerolles de la Mothe (+1778), mariée à Antoine de Bastard, par contrat à Toulouse, le 18 nov. 1742 ;
Renaud de Larrouquau Pinement, baron de Torrebren, paroisse de Sainte-Maure-de-Peyriac, Lot-et-Garonne ;
 M. de Reynal ou Raynal, conseiller au parlement de Toulouse, seigneur de Larrouquau (château, moulin, etc.) ;
Anna Larroucau Laborde de Lucero, philanthrope d'Argentine, originaire d'Oloron ;
José Luis Larroucau Reitze, fonctionnaire chilien, secrétaire d'œuvres publiques ;
Jean-Marc Larroucau, entraîneur de rugby à XV, originaire d'Oloron-Sainte-Marie ;
Mauricio Larroucau, fonctionnaire argentin, politicien, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires ;
Didier Larroucau, président de l’AOP Bleu d’Auvergne et responsable d’une fromagerie à Riom-ès-Montagnes ;
 Marc Larroucau, maire de Tadousse-Ussau (64) ;
 René Larroucau, maire de Saint-Jean-Poudge (64).

Notes et références